Navarra, nom espagnol de la communauté forale de Navarre. peut également faire référence à :

Patronyme 

 André Navarra (1911-1988), violoncelliste et pédagogue français ;
 Andrea Navarra (1971- ), pilote de rallye italien ;
 Fernand Navarra (1915-1992), entrepreneur et alpiniste français ;
 Junrey Navarra (1997- ), coureur cycliste philippin ;
 Michele Navarra (1905-1968), membre important de Cosa Nostra, la mafia sicilienne.

Architecture 
 Villa Navarra est un bâtiment créé par l'architecte Rudy Ricciotti pour le marchand d'art Enrico Navarra, situé au Muy dans le Var.

Significations diverses 
 Le Navarra est un vin espagnol, produit en Navarre.
 La Navarra est le nom donné à une passe de capote dans le monde de la corrida.
 La Jaca Navarra est une race de petit cheval de travail originaire de la communauté forale de Navarre.
 Navarra, une pièce pour piano du compositeur espagnol Isaac Albéniz.